Sušćepan este un sat din comuna Herceg Novi, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, localitatea are 492 de locuitori (la recensământul din 1991 erau 132 de locuitori).

Demografie 
În satul Sušćepan locuiesc 369 de persoane adulte, iar vârsta medie a populației este de 34,7 de ani (34,9 la bărbați și 34,5 la femei). În localitate sunt 160 de gospodării, iar numărul mediu de membri în gospodărie este de 3,07.

Populația localității este foarte eterogenă.

Referințe

Legături externe 
 Sušćepan pe Wikimapia
 Sušćepan Map — Satellite Images of Sušćepan (Maplandia)

Localități din comuna Herceg Novi